Das European Darts Matchplay 2016 war ein Ranglistenturnier im Dartsport, das vom 13. bis zum 15. Mai 2016 zum zweiten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet wurde. Es war das vierte Event der European Darts Tour, welche im Rahmen der Pro Tour 2016 durchgeführt wird. Austragungsort war zum ersten Mal die Inselparkhalle in Hamburg.

James Wade löste den amtierenden Titelverteidiger Michael van Gerwen nach einem 6:5-Finalerfolg gegen Dave Chisnall als Sieger ab.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 115.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
Für das European Darts Matchplay 2016 waren folgende 48 Spieler qualifiziert:

 Die 16 erstplatzierten Spieler der PDC Pro Tour Order of Merit – Stand 4. März 2016 –, von denen alle gesetzt sind
 Die 20 Gewinner des European Matchplay UK Qualifier vom 11. März 2016
 Die 8 Gewinner des European Matchplay European Qualifier vom 21. April 2016
 Die 4 Gewinner des European Matchplay German Qualifier vom 12. Mai 2016

PDC Pro Tour Order of Merit
  Michael van Gerwen
  Peter Wright
  Michael Smith
  James Wade
  Kim Huybrechts
  Dave Chisnall
  Ian White
  Adrian Lewis
  Jelle Klaasen
  Terry Jenkins
  Robert Thornton
  Benito van de Pas
  Gary Anderson
  Mensur Suljović
  Simon Whitlock
  Mervyn King

European Matchplay UK Qualifier
  Phil Taylor
  Richie Corner
  Darren Webster
  Josh Payne
  Jamie Robinson
  Daryl Gurney
  Alan Norris
  Ricky Williams
  John Henderson
  Mark Webster
  Jonny Clayton
  Jonathan Worsley
  Jamie Caven
  Joe Murnan
  Chris Dobey
  Andrew Gilding
  Darren Johnson
  Kevin Painter
  Joe Cullen
  Devon Petersen

European Matchplay European Qualifier
  Michel van der Horst
  Mike De Decker
  Vincent van der Voort
  Ron Meulenkamp
  Magnus Caris
  Rowby-John Rodriguez
  Cristo Reyes
  Remco van Eijden

European Matchplay German Qualifier
  Max Hopp
  Andree Welge
  René Eidams
  Jyhan Artut
  Maik Langendorf

Ergebnisse

Vorrunde 
Alle ungesetzten Spieler begannen in der 1. Runde (Vorrunde). Sie wurde am 13. Mai 2016 ausgetragen.

Finalrunde 
In Runde 2 traten die gesetzten Spieler ins Geschehen ein. Sie trafen auf die Sieger der 1. Runde. Die 2. Runde wurde am 14. Mai 2016, die restliche Endrunde am 15. Mai 2016 ausgetragen.

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum war die Veranstaltung nicht im TV zu sehen.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

2016
European Darts Tour 2016
Dartwettbewerb in Hamburg